Ordos – pustynna wyżyna w północnych Chinach
 Ordos – miasto w Chinach, w regionie autonomicznym Mongolia Wewnętrzna